Алгун Дија има више значења:

 Алгун Дија (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Алгун Дија, Френте ал Кристал (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику